Ямпільський район

 Ямпільський район (Вінницька область)
 Ямпільський район (Сумська область)